Смирнова, Ирина Владимировна:
 Смирнова, Ирина Владимировна (род. 1960) — депутат Мажилиса Парламента Казахстана VI созыва.
 Смирнова, Ирина Владимировна (род. 1981) — российская волейболистка сидя.